Hyde Park kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Hyde Park, Sydney, 
 Hyde Park Barracks, Sydney – tidigare kasern för straffångar, idag historiskt museum
 Hyde Park (park i Australien, Western Australia), Vincent,

Storbritannien 

 Hyde Park, London, England, 
 Hyde Park Barracks, London – militärförläggning 
 Hyde Park Corner (Londons tunnelbana)
 Live in Hyde Park – inspelningar från flera utomhuskonserter
 Hyde Park, Leeds – innerstadsområde i nordvästra Leeds
 Hyde Park, South Yorkshire – ort i Doncaster, South Yorkshire, England

USA 

 Hyde Park, Boston, ort, 
 Hyde Park, New York, ort, Dutchess County, 
 Hyde Park, Pennsylvania, Berks County, ort. 
 Hyde Park, Pennsylvania, Westmoreland County, ort, 
 Hyde Park, Vermont, countyhuvudort, Lamoille County, 
 Hyde Park, Utah, Cache County, 
 Hyde Park, Chicago – ett område i Chicago i Illinois

Se även
 Hyde Park Barracks

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar